Monsanto kan syfta på följande:
 Monsanto, ett biotekniskt jordbruksföretag
 Monsanto Park Circuit, en före detta racerbana i Portugal

Geografi

Brasilien 

 Monte Santo de Minas (ort), Minas Gerais,

Portugal 

 Monsanto (ort i Santarém, Alcanena, lat 39,46, long -8,71), 
 Monsanto (ort i Castelo Branco, Idanha-A-Nova, lat 40,04, long -7,11), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar